Пост 134-й километр — путевой пост Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород. Расположен вне населённых пунктов в Новгородском районе Новгородской области.

На путевом посте пригородные поезда не останавливаются.

Ссылки 
 Путевой пост 134 км на Викимапии

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Новгородского района